L'expression « lieu d'origine » peut désigner :
le pays d'origine
la ville d'origine
la traçabilité

Voir aussi
Lieu d'origine (Suisse)